Erasmy ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Erasmy, deutsche Schriftstellerin, Dichterin und Regisseurin
 Walter Erasmy (1924–1993), deutscher Journalist